Игорь Сергеевич Чепусов (; 1950—2011) — советский и американский продюсер, сценарист, режиссёр, художник, кино- и телеоператор.

Биография 
Игорь Сергеевич родился 16 июля 1950 года в городе Одесса. Игорь был вторым ребенком в семье участника Великой Отечественной войны Сергея Ильича Чепусова и учительницы Антонины Ильиничны Чепусовой (Шариковой). Ребенком Игорь учился в Одесской детской художественной школе.  Игорь окончил архитектурный факультет Одесского инженерно-строительного института в 1973 году по специальности «архитектор» и Киевский театральный институт по специальности «кинооператор» в 1979 году.

Работал на студии им. Довженко, на Одесской киностудии и на студии им. Горького. В качестве оператора-постановщика снял 8 полнометражных фильмов, среди них «Золотая цепь», «Моя Дорогая», «Золотая свадьба», «Ожог» и другие.

22 мая 1990 года Игорь Чепусов вместе с семьёй переезжает в США, где вскоре становится первым оператором первого русско-американского телевидения — RTN. Работает с популярными ведущими Галиной Тодд и Александром Гордоном.

С осени 1993 года становится ведущим телеоператором начавшего работу всеамериканского этнического телеканала WMNB. В этот период Игорь Чепусов снимает огромное количество видео сюжетов, работая как журналист, режиссёр и оператор.

Он единственный снял в 1999 году уникальные материалы о пребывании Рустама Хамдамова в Америке и о блестящей выставке Дмитрия Плавинского в Нью-Йорке, о творчестве английских художников Роя Ферчайлда и Джаннет Треби. Кроме этого Игорь Чепусов снимал регулярные телепрограммы для каналов России и США.

В сотрудничестве с продюсерами и режиссёрами Ефимом Гальпериным, Андреем Загданским и другими Игорь Чепусов участвовал в качестве оператора в создании нескольких документальных фильмов. Снимал сам, как автор и режиссёр, свои фильмы.

Кроме этого Игорь занимался фотографией и живописью. В период с 1992 по 2011 год его работы участвовали в нескольких фотографических и художественных выставках.

Игорь ушёл из жизни 2 августа 2011 года после тяжелой болезни в Нью-Джерси (США).

Фильмография 
 Оператор:
 Фильмы:
  — Костя и Мышь
  — Отпечаток
  — Девять грамм серебра
  — Шемякин
  — Camp «Meir»
  — Сэнит зон
  — Ожог
  — Моя дорогая
  — Золотая свадьба
  — Золотая цепь
  — Крупный разговор
  — Старик
 Телепрограммы:
 С Александром Гордоном «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (Россия, телеканал ТВ-6, 1994—1998)
 С Александром Генисом, Гарри Черняховским, Андреем Загданским «Прогулки по Бродвею» (Россия, телеканал «Культура», 1997—2001)
 С Гарри Черняховским «Письма из Америки» (Россия, телеканал «Культура» 1998—2000)
 С Владимиром Гусаровым «Мы здесь живём» (США, канал WMNB, 1996—2000)
 Продюсер, автор и режиссёр — оператор
  — Исповедь Иммигранта
  — Вид из моего окна
  — Отцы и дети
  — Вчера и сегодня
  — Поезд
  — Блики на воде

Примечания

Ссылки 
 

Продюсеры России
Сценаристы России
Режиссёры России
Художники России
Фотографы России
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Члены Союза кинематографистов СССР